Het WTA-tennistoernooi van Pattaya (officieel Volvo Women's Open) van 2003 vond plaats van 3 tot en met 9 november 2003 in de Thaise badplaats Pattaya. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Angelique Widjaja was het achtste reekshoofd. Zij bereikte de tweede ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Ľubomíra Kurhajcová.

De als eerste geplaatste Thaise Tamarine Tanasugarn bereikte de halve finale. Daarin verloor zij van de latere winnares.

De ongeplaatste Henrieta Nagyová uit Slowakije won het toernooi. In de finale versloeg zij haar, eveneens ongeplaatste, landgenote Ľubomíra Kurhajcová in twee sets. Nagyová wist voor de tweede keer het toer­nooi van Pattaya op haar naam te schrijven, na een eerdere zege in 1997. Het was haar negende (tevens laatste) WTA-titel, de eerste sinds drie jaar, de enige van 2003. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Elise Tamaëla bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Kelly Liggan en Renata Voráčová hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als derde geplaatste Chinese duo Li Ting en Sun Tiantian won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste Indonesische koppel Wynne Prakusya en Angelique Widjaja in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. Li had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Sun geen.

De Nederlandse Michelle Gerards en Lydia Steinbach (Duitsland) hadden als lucky loser een plek in de hoofdtabel gekregen. Daar kwamen zij tegenover het eerste reekshoofd te staan – ondanks een gewonnen set moesten Gerards en Steinbach hun openingspartij prijsgeven aan het Indonesische koppel.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Pattaya 2003
Pattaya